Wojna radiowa (nazywana też wojną lub walką radioelektroniczną), jest to wojna polegająca na skutecznym ukrywaniu sił i środków własnych, poprzez całokształt przedsięwzięć uniemożliwiających lub ograniczających efektywne stosowanie środków radioelektronicznych przez przeciwnika. Obejmuje ona działania bojowe: rozpoznanie radioelektroniczne, zakłócanie środków przeciwnika, maskowanie i dezinformację radiową, ochronę środków własnych przed zakłóceniami oraz podobne działania.

Taktyka
Radiowa